Обозначение FlaK.36 может относиться к нескольким моделям зенитных орудий:
 3,7 cm Flak.36 — модернизированный вариант 3,7 cm FlaK 18
 8,8 cm FlaK.36 — один из вариантов 88-мм орудия